Mit Bildungsdiskriminierung kann gemeint sein:

 Bildungsdiskriminierung als Repressionsinstrument in der DDR, siehe Erweiterte_Oberschule#Bildungsdiskriminierung_als_Repressionsinstrument oder
 allgemein Bildungsbenachteiligung